Filóstrato puede referirse a:

 Filóstrato de Atenas, sofista griego (c. 160/170-c. 249);
 Filóstrato de Lemnos, filósofo, historiador y rétor sofista (nacido c. 215);
 Filóstrato el Joven, sofista griego (siglo III d. C.);
 Filóstrato el Egipcio, filósofo sofista y orador de la Antigua Grecia (siglo I a. C.).

También existe un poema de Giovanni Boccaccio titulado el Filostrato (nótese la ausencia de tilde).